Spearman bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Spearman (Mississippi)
 Spearman (Texas)

Personen:
 Brandon Spearman (* 1991), US-amerikanischer Basketballspieler
 Charles Spearman (1863–1945), britischer Psychologe
 Glenn Spearman (1947–1998), US-amerikanischer Tenorsaxophonist und Bandleader des Free Jazz 
 Frank Hamilton Spearman (1859–1937), US-amerikanischer Schriftsteller
 Patricia Spearman (* 1955), US-amerikanische anglikanische Theologin und Politikerin

Weiteres:
 Spearman-Brown-Formel
 Spearmans Rangkorrelationskoeffizient, siehe Rangkorrelationskoeffizient

Siehe auch:
 Spearmon